Памятник Оружие Победы — Танк Т-34-85 установлен на перекрёстке улиц Угольная и Монтажников в посёлке Искателей. Открыт 8 мая 2015 года.

Памятник является символом вклада жителей Ненецкого национального округа в победу в Великой отечественной войне.С сентября 1941 по январь 1943 года жители округа собрали денежные средства, в сумме один миллион семьдесят две тысячи рублей на строительство танковой колонны.

История 
Идея установки памятника принадлежит общественной организации «Реализация гражданских инициатив НАО», она же и организовала доставку танка в НАО. Постамент для установки танка подготовлен ОАО «Ненецкая нефтяная компания».

Танк, выпущенный в конце 1945 года, до списания состоял на вооружении Войска Польского.
Приобретённый в Польше на спонсорские средства, за 4 миллиона рублей, летом 2014 года он был отреставрирован и доставлен в Нарьян-Мар. Двигатель в танке отсутствует, 85-милиметровая пушка приведена в нерабочее состояние. Первоначально планировалось установить памятник в столице округа, но мэрия Нарьян-Мара не предоставила в указанные сроки план-график монтажа.

8 мая 2015 года в посёлке Искателей состоялась торжественная церемония открытия памятника, который стал первым в истории посёлка монументом в память о Великой Отечественной войне.

Митинги посвящённые Дню Победы в посёлке Искателей проходят рядом с памятником Оружие Победы ежегодно.

В 2018 году один из инициаторов открытия памятника, Глава администрации посёлка Искателей Григорий Коваленко в интервью газете Няръяна вындер отметил:

Примечания

Ссылки 
 Экскурсии по Искателей
 В пос. Искателей открыт памятник танку Т-34
 И встали на защиту Отечества — люди, оружие, даже природа

Оружие Победы — Танк Т-34-85
Оружие Победы — Танк Т-34-85
Памятники Ненецкого автономного округа
2010-е годы в Ненецком автономном округе
Здания и сооружения, построенные в 2015 году в России